Glitz (roman), een roman van Elmore Leonard uit 1985.
Glitz (film), een film uit 1988 naar de roman.
Glitz (software), een softwaredatabase voor 2D graphics
Glitz* (televisiezender), een televisiezender in Latijns-Amerika
 Maasmechelen#Evenementen Glitz, een evenement te Maasmechelen
 Rudolph Glitz
 Glitz, een natuurkundige die meerdere vlinders identificieerde.